est la formule brute de plusieurs isomères.

 alazocine [(-)-SKF 10047 ou (-)-N-allylnormétazocine ((-)-ANMC)], numéro CAS 
 3-méthoxymorphinane, numéro CAS 
 morphanols
 racémorphane, numéro CAS , racémique de deux stéréoisomères du 17-méthylmorphinan-3-ol :
 dextrorphane (DXO), numéro CAS 
 lévorphanol (Levo-Dromoran), numéro CAS 
 pirandamine (AY-23.713), numéro CAS